Vector steht für:
 Vector Capital, ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen
 Vector Informatik, ein deutsches Software-Unternehmen
 VectorLinux, eine Linux-Distribution
 Vector Motors Corporation, ein US-amerikanischer Autohersteller
 Vector (Rakete), eine US-amerikanische Trägerrakete für Kleinsatelliten
 Vector (Zeitschrift), eine britische Science-Fiction-Zeitschrift
 KRISS Vector, eine Maschinenpistole von KRISS
 Staatliches Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie, ein sowjetisches bzw. russisches Forschungszentrum
 ein US-amerikanisches Velomobil, mit dem eine Rekordfahrt gelang

Siehe auch:
 Vektor (Begriffsklärung)